Giovanni Bovi Campeggi – patriota italiano
 Paolo Bovi Campeggi – patriota italiano